Шампаньє́-Сен-Іле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 30 км на південь від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 387 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 934,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Шампаньє-Сен-Ілер 
 сайт Шампаньє-Сен-Ілер 
 Шампаньє-Сен-Ілер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шампаньє-Сен-Ілер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна